Saadia est un nom propre judéo-arabe ou arabe. Il est utilisé comme prénom et, plus rarement, comme patronyme.

Saadia comme nom et prénom juif 

Saadia est un prénom judéo-arabe masculin ( Sa'adyah). 

Selon quelques sources rabbiniques classiques, le nom dérive du verbe hébraïque sa'ad ( soutenir), et signifie « YHWH a soutenu. » Toutefois, selon les chercheurs de la Wissenschaft des Judentums, il s'agit d'une forme artificiellement hébraïsée du prénom arabe Sa'id ( heureux). Il est en effet fréquent que les Saadia des pays arabophones soient également connus sous le nom de Sa'id. 

Saadia Gaon, qui semble être le premier à avoir porté ce prénom, et est d'ailleurs souvent désigné par la simple mention de « Saadia, » sans autre précision, signe « Sa'id ben Yosseph » au début de sa carrière, mais se désignera ensuite par le nom de « Saadyahou » () dans son Sefer haGalouï ; Moïse ibn Ezra signale également la forme Sa'adel ().

Saadia comme prénom 

 Saadia Gaon (Saadia ben Yosseph al-Fayyoumi, 882 ou 892 - 942).
 Saadia (commentateur) est l'auteur d'un commentaire sur les Livres de Daniel et d'Ezra, traditionnellement attribués à Saadia Gaon. Époque et lieu de vie indéterminés.
 Saadia ben Nahmani, poète liturgique et, peut-être commentateur, ayant vécu en Allemagne au 
 Saadia Bekhor Shor, fils supposé de Joseph Bekhor Shor, un tossafiste de la fin du 
 Saadia ben Itzhaq Sigilmasi, rabbin sicilien du ghetto de Messina du 
 Saadia Darmon, rabbin de Tlemçen au début du 
 Saadia Adani, auteur yéménite du 
 Saadia ben David Tzarafa, un rabbin mauritanien, auteur d'un responsum inclus dans le manuscrit Zera 'Anashim, et d'un poème sur le Hesheq Shlomo de Shlomo ben Tsemah Duran, imprimé en 1623.
 Saadia ibn Danan, grammairien et poète espagnol du 
 Saadia ben Yosseph Halevi, rabbin et poète yéménite du 
 Saadia Longo, poète turc du  
 Saadia Azankot, orientaliste néerlandais du  
 Saadia Madmouni, rabbin yéménite responsable de l'immigration des Juifs du Yémen au 
 Saadia Ben-Or, rabbin yéménite du 
 Saadia Kobashi, homme politique israélien du , signataire de la déclaration d'indépendance de l'état d'Israël
 Saadia Shoushani, homme politique israélien du 
 Saadia Marciano, activiste israélien du  
 Saadia Itin, un ingénieur israélien du 
 Saadia Mandel, un architecte israélien contemporain
 Saadia Bahat, un ingénieur et sculpteur israélien contemporain

Saadia comme patronyme juif 

 Dossa ben Saadia, fils de Saadia Gaon
 Daniel ben Saadia, érudit syrien du  
 Nathan ben Saadia Hadad, rabbin sicilien du ghetto de Messina du 
 Nehorai ben Saadia Azubib, rabbin et poète algérien, décédé en 1785
 Oudi Ben-Saadia, directeur de théâtre israélien contemporain

Saadia comme prénom féminin arabe 

Saadia est une variante du prénom Sa'id, et signifie « bienheureuse. » 

Il est porté par :
 Saadia Afzaal, une journaliste pakistanaise,
 Saadia Bourgailh-Haddioui, une coureuse de demi-fond française

Œuvres 

 Saadia, film américain d'Albert Lewin (1953), où l'héroïne porte ce prénom.

Notes et références 

Prénom arabe
Prénom hébraïque
Prénom épicène
Patronyme juif
Patronyme séfarade